Осман (от араб. «костоправ», «врачеватель»):

Имя 
 Осман ибн Аффан — третий праведный халиф.
 Осман I — правитель Османского бейлика, основатель Османского государства.
 Осман II (1604—1622) — султан Османской империи.
 Осман III (1699—1757) — султан Османской империи.
 Осман Губе (1892—?) — немецкий разведчик, полковник.
 Осман дан Фодио (1754—1817) — основатель халифата Сокото.
 Осман Келантан (1938—2008) — малайзийский писатель, писавший на малайском языке.
 Осман Нури Топбаш (род. 1942) — учёный ханафитского мазхаба, духовный наставник.
 Осман Нури-паша (1832—1900) — турецкий маршал и военный министр.
 Осман Пазвантоглу (1758—1807) — правитель Видинского санджака.
 Осман Хамди-бей (1842—1910) — турецкий живописец, археолог.

Фамилия 
 Осман, Айдер (1938—1997) — крымскотатарский писатель и журналист.
 Осман, Александр Викторович (род. 1996) — украинский футболист, полузащитник.
 Осман, Джеди (род. 1995) — турецкий баскетболист.
 Осман, Дэн (1963—1998) — американский скалолаз и экстремал, пионер роупджампинга.
 Осман, Жорж Эжен (1809—1891) — барон, французский государственный деятель, градостроитель Парижа.
 Осман, Леон (род. 1981) — английский футболист.
 Осман, Мэтью (род. 1967) — британский рок-музыкант, бас-гитарист.
 Осман, Раман (1902—1992) — генерал-губернатор Маврикия.
 Осман, Фарида (род. 1995) — египетская пловчиха.

Топоним 
 Осман — станция Южно-Кузбасской ветки Западно-Сибирской железной дороги.
 Осман — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Бульвар Осман — бульвар в Париже.
 Осман — кратер на видимой стороне Луны.
 Осман (городище) — археологический памятник в Крыму у Аю-Дага.

Другое 
 Османы — правившая Османской империей династия.
 Турки-османы — основное население Османской империи.
 Осман () — род пресноводных рыб семейства карповых, распространённый в Средней и Центральной Азии.
 «Осман» — поэма дубровницкого поэта Ивана Гундулича (ум. 1638).
 «Осман» — марка папирос в дореволюционной России.

См. также 
 Усман (значения)
 Усмань (значения)

Примечания 

Мужские имена